Рындозеро — пресноводное озеро на территории Авдеевского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 82 метров над уровнем моря.

Котловина ледникового происхождения.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

В озеро впадают четыре ручья. С юго-западной стороны озера вытекает безымянный водоток, впадающий с левого берега в реку Шалицу, которая является притоком реки Водлы, впадающей в Онежское озеро.

Острова на озере отсутствуют. Средняя амплитуда колебаний уровня составляет 1,1 м.

Рыба: сиг, щука, плотва, лещ, окунь, налим, ёрш.

С юго-запада к озеру подходит лесная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100411102000019618.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Шалицы
Озёра Пудожского района